Astrachanzew (, ) ist der Familienname folgender Personen:

Konstantin Weniaminowitsch Astrachanzew (* 1967), russischer Eishockeyspieler
Wladimir Astrachanzew (* 1960), ukrainischer Violinist